Абага-Кюёль (Абага-Кюель) — лимноним в Республике Якутия, Россия.

 Абага-Кюель — озеро в левобережье верхнего течения реки Суола, координаты 61°24' 131°06', карта P-52-095
 Абага-Кюель — озеро на левом берегу реки Лена, координаты 63°27' 128°34', карта P-52-018
 Абага-Кюель — озеро на правом берегу реки Лена, координаты 61°59' 129°58', карта P-52-080

Ссылки 
 , С.3 из 3547